Hidroksiprogesteron (OHP) se može odnositi na:

 17α-Hidroksiprogesteron
 20α-Hidroksiprogesteron
 21-Hidroksiprogesteron (11-deoksikortikosteron)
 3α-Hidroksiprogesteron (3α-deoksikortikosteron)
 3β-Hidroksiprogesteron (3β-deoksikortikosteron)
 11α-Hidroksiprogesteron
 11β-Hidroksiprogesteron (21-deoksikortikosteron)

Vidi još
 Progesteron
 Pregnanolon
 Pregnandion
 Pregnandiol
 Pregnantriol
 Dihidroprogesteron

Прегнани